Ioane ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Ioane (* 1995), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Darrell Ioane (* 1980/81), US-amerikanischer Fußballspieler
 Digby Ioane (* 1985), australischer Rugby-Union-Spieler
 Eddie Ioane (* 1966), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Kete Ioane (1950–2015), Politiker der Cookinseln
 Monty Ioane (* 1994), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Rieko Ioane (* 1997), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 TJ Ioane (* 1989), samoanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Ioan
 Iovane
 Joane